Richard Thompson (1949) brit dalszövegíró, gitáros, énekes
 Richard Thompson (1984) olimpiai ezüstérmes ausztrál baseballozó
 Richard Thompson (1985) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Trinidad és Tobagó-i rövidtávfutó